Абдулаев Мурад Хажович (род. 1 октября 1989 года, село Ибрагимотар, Тляратинский район, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных единоборств. Экс чемпион лиги M-1 Challenge в полусреднем весе (2015 г.), экс чемпион лиги WFCA в полусреднем весе (2018 г.), экс чемпион лиги ACA в полусреднем весе (2020 г.).

Мастер спорта России по панкратиону. Чемпион России по панкратиону.
Двукратный чемпион России по рукопашному бою среди профессионалов. Чемпион Европы по рукопашному бою среди профессионалов. Мастер спорта России международного класса по рукопашному бою.

Рекорд в ММА 19 побед , 6 поражения. По национальности - аварец.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|20-7
|Виталий Слипенко
|Решением (единогласным)
|ACA 145: Абдулаев - Слипенко
|23 сентября 2022
|align=center|5
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
|Альфредо Соуза
|Решением (единогласным)
|ACA 137: Магомедов - Матевосян
|6 марта 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-6
|Андрей Кошкин
|Решением (раздельным)
|ACA 127: Керефов - Албасханов
|28 августа 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-5
|Абубакар Вагаев
|Решением (единогласным)
|ACA 118: Абдулаев - Вагаев 2
|26 февраля 2021
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-4
|Али Багов
|Решением (большинством судейских голосов)
|ACA 110: Багов - Абдулаев
|5 сентября 2020
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-4
|Вячеслав Василевский
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 99: Багов - Халиев
|27 сентября 2019
|align=center|2
|align=center|3:46
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-4
|Альберт Туменов
|Решением (единогласным)
|ACA 95 Moscow
|27 апреля 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
|Абубакар Вагаев
|Нокаутом (удар)
|WFCA 53 Abdurahmanov vs. Abdulaev
|4 октября 2018
|align=center|2
|align=center|1:25
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Делсон Хелено
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|WFCA 50 Emelianenko vs. Johnson
|18 августа 2018
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
|Гойти Дазаев
|Нокаутом (удар ногой с разворота и добивание)
|WFCA 48 Zhamaldaev vs. Khasbulaev 2
|4 мая 2018
|align=center|1
|align=center|4:18
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
|Алексей Кунченко
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 72 Kunchenko vs. Abdulaev 2
|18 ноября 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-2
|Алексей Кунченко
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 65 - Emeev vs. Falcao
|8 апреля 2016
|align=center|4
|align=center|3:12
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
|Марсело Брито
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 58 Battle in the Mountains 4
|6 июня 2015
|align=center|5
|align=center|5:00
|Джейрах, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Даниэль Табера
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 52 - Battle of Narts
|17 октября 2014
|align=center|2
|align=center|N/A
|Назрань, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-1
|Александр Яковлев
|Решением (раздельным)
|M-1 Challenge 38 - Spring Battle
|9 апреля 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
|Виктор Хальми
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle of Moscow 8
|3 ноября 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
|Арби Агуев
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 33 - Emelianenko vs. Magomedov 2
|6 июня 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Джейрах, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|Едике Абелян
|Техническим нокаутом (удары)
|WUFC - Challenge of Champions
|24 декабря 2011
|align=center|1
|align=center|4:35
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Герехан Амиров
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|DFC - Khayal Cup
|25 ноября 2011
|align=center|1
|align=center|0:30
|Дербент, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Петр Новак
|Решением (единогласным)
|FCF - Czech Republic vs. Russia
|15 октября 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Карловы Вары, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Вадим Кораблин
|Техническим нокаутом (удары)
|SMMAI - Tornado
|8 июля 2011
|align=center|1
|align=center|1:40
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Радик Ибоян
|Нокаутом (удар)
|SMMAI - Tornado
|8 июля 2011
|align=center|1
|align=center|0:29
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Альберт Туменов
|Решением (единогласным)
|FCF - CIS Pro Tournament
|15 мая 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Мурад Шидов
|Нокаутом (удар)
|PFoD The Caspian Cup
|24 апреля 2011
|align=center|1
|align=center|0:31
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Гаджимурад Ибрагимов
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|ProFC - Russia Cup Stage 1
|13 ноября 2010
|align=center|1
|align=center|5:00
|Таганрог, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Азамат Гозов
|Решением (единогласным)
|BP - Martial Arts Festival
|4 ноября 2010
|align=center|3
|align=center|3:00
|Кондопога, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Магомед Гасанов
|Решением (единогласным)
|ProFC - Union Nation Cup 9
|22 октября 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
|Нальчик, Россия
|

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана